Orange County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Orange County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 75000009
 Orange County Courthouse (Kalifornien), ID-Nr. 77000321
 Orange County Courthouse (Virginia), ID-Nr. 79003062